La Coupe de Suède féminine de football est une compétition de football féminin opposant les clubs de football féminin suédois.

Histoire

Palmarès

Palmarès par club

Lien externe 
  Site officiel